Aristócrates puede referirse a:
Aristócrates I: Rey de Arcadia del 
Aristócrates II: Rey de Arcadia del 
Aristócrates de Atenas: Hombre de estado ateniense del